Мамадыш — название населённых пунктов в России:
 Мамадыш — город в Татарстане, административный центр Мамадышского района.
 Мамадыш — село в Камешкирском районе Пензенской области.